Grimsby Town FC (celým názvem: Grimsby Town Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Cleethorpes v nemetropolitním hrabství Lincolnshire. Založen byl v roce 1878 pod názvem Grimsby Pelham FC. Od sezóny 2016/17 hraje v EFL League Two (4. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Blundell Park s kapacitou 9 027 diváků.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1878 – Grimsby Pelham FC (Grimsby Pelham Football Club)
 1889 – Grimsby Town FC (Grimsby Town Football Club)

Získané trofeje 
 EFL Trophy ( 1× )
 1997/98
 Lincolnshire Senior Cup ( 39× )
 1885/86, 1888/89, 1896/97, 1898/99, 1899/00, 1900/01, 1901/02, 1902/03, 1905/06, 1908/09, 1912/13, 1920/21, 1922/23, 1924/25, 1928/29, 1929/30, 1932/33, 1935/36, 1936/37, 1937/38, 1946/47, 1949/50, 1952/53, 1967/68, 1972/73, 1975/76, 1979/80, 1983/84, 1986/87, 1989/90, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1999/00, 2011/12, 2012/13, 2014/15

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 Semifinále: 1935/36, 1938/39
 EFL Cup
 Čtvrtfinále: 1965/66, 1979/80, 1984/85
 FA Trophy
 Finále: 2012/13, 2015/16
 EFL Trophy
 Vítěz: 1997/98

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1889–1892: Football Alliance
 1892–1901: Football League Second Division
 1901–1903: Football League First Division
 1903–1910: Football League Second Division
 1910–1911: Midland Football League
 1911–1920: Football League Second Division
 1920–1921: Football League Third Division South
 1921–1926: Football League Third Division North
 1926–1929: Football League Second Division
 1929–1932: Football League First Division
 1932–1934: Football League Second Division
 1934–1948: Football League First Division
 1948–1951: Football League Second Division
 1951–1956: Football League Third Division North
 1956–1959: Football League Second Division
 1959–1962: Football League Third Division
 1962–1964: Football League Second Division
 1964–1968: Football League Third Division
 1968–1972: Football League Fourth Division
 1972–1977: Football League Third Division
 1977–1979: Football League Fourth Division
 1979–1980: Football League Third Division
 1980–1987: Football League Second Division
 1987–1988: Football League Third Division
 1988–1990: Football League Fourth Division
 1990–1991: Football League Third Division
 1991–1992: Football League Second Division
 1992–1997: Football League First Division
 1997–1998: Football League Second Division
 1998–2003: Football League First Division
 2003–2004: Football League Second Division
 2004–2010: Football League Two
 2010–2015: Conference Premier
 2015–2016: National League
 2016– : English Football League Two

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky  

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1878